Гурья́н — имя (вариант мужского личного имени Гурий) и фамилия.

Носители фамилии 
 Гурьян, Владимир Саулович (1913—?) — советский поэт-песенник.
 Гурьян, Ольга Марковна (настоящая фамилия — Калабушкина; 1899—1973) — советская детская писательница.

См. также 
 Гурьянов
 Гуриан (значения)
 Гурян